Ølgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Ølgaard (1926–2009), dänischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Julie R. Ølgaard (* 1981), dänische Schauspielerin

Siehe auch:
 Oelgarten 
 Oelgardt